A Salamon-szigeteki labdarúgó-válogatott Salamon-szigetek válogatottja, melyet az Salamon-szigeteki labdarúgó-szövetség (Solomon Islands Football Federation) irányít.

Világbajnoki szereplés

OFC-nemzetek kupája-szereplés

Dél-Csendes-óceáni játékok 
 1963 – negyedik helyezett
 1966 – első kör
 1969 – hatodik helyezett
 1971 – nem vett részt
 1975 – harmadik helyezett
 1979 – harmadik helyezett
 1983 – első forduló
 1987 – nem vett részt
 1991 – második helyezett
 1995 – második helyezett
 2003 – első kör
 2007 – negyedik helyezett

Óceániai labdarúgó-válogatottak
Salamon-szigeteki labdarúgás